Карлајл има више значења:
 Карлајл
 Округ Карлајл (Кентаки)
 Карлајл (Оклахома)
 Карлајл (Ајова)
 Карлајл (Илиноис)
 Карлајл (Јужна Каролина)
 Карлајл (Арканзас)
 Карлајл (Индијана)
 Карлајл (Охајо)
 Карлајл (Пенсилванија)